Нако има више значења:

 Општина Нако (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Нако (Нако, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику